Департамент Лас-Эрас  () — департамент в Аргентине в составе провинции Мендоса.

Территория — 8955 км². Население — 203666 человек. Плотность населения — 22,70 чел./км².

Административный центр — Лас-Эрас.

География 
Департамент расположен на северо-западе провинции Мендоса.

Департамент граничит:
на севере — с провинцией Сан-Хуан
на востоке — с департаментом Лавалье
на юге — с департаментом Лухан-де-Куйо
на юго-востоке — с департаментами Гуаймальен, Мендоса,Годой-Крус

Административное деление 

Департамент состоит из 13 дистриктов:

Капдевилья
Эль-Альгарробаль
Эль-Борбольон
Эль-Чальяо
Эль-Пасталь
Эль-Плумерильо
Эль-Ресгуардо
Эль-Сапальяр
Ла-Сьенегита
Лас-Куэвас
Лас-Эрас

Панкеуа
Успальята

Важнейшие населенные пункты

Агломерация Лас-Эрас 
входит в агломерацию Гран Мендоса.

Примечания 

Департаменты провинции Мендоса